El término Kilchberg puede referirse a:

Kilchberg comuna suiza del cantón de Basilea-Campiña.
Kilchberg comuna suiza del cantón de Zúrich.